Amdo (gebied), een deel van het Tibetaanse rijk en daarna deel van het Tibetaanse cultuurgebied
Amdo (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Nagchu in de Tibetaanse Autonome Regio
Amdo (taal), een taal in Qinghai, voorheen Amdo in China